Izalco (gemeente), een gemeente in het Salvadoraanse departement Sonsonate
 Izalco (vulkaan), een vulkaan in El Salvador